GHP Bamberg (de l'acrònim del patrocinador Günther Druck+Hansa Werbung+Pflüger Kuvert), equip de basquetbol de la ciutat de Bamberg, a Alemanya
 Bones Pràctiques de Manufactura (del seu nom en alemany Gute HerstellungsPraxis), conjunt de normes i procediments a seguir en la indústria farmacèutica
 Golden House Publications, editorial especialitzada en egiptologia amb seu a Londres, al Regne Unit